

События 
 Консулы Флавий Турций Руфий Апрониан Астерий и Флавий Пресидий.
 Около 494 — Война вождей франков Хлодвига и Рагнахара. Гибель Рагнахара.
 Сигизмунд Бургундский женился на Аревагни, дочери Теодориха Великого.
 Около 494 — Родульф, король герулов, погиб в битве с лангобардами.
 Эфталитская интервенция в Иране. Эфталиты помогают Каваду вернуть престол.
 494 (495) — Столица сяньбийского государства Хоу-Вэй (Бэй-Вэй) переносится в Лоян.
 Неудачное вторжение Тоба-Вэй в долину реки Хуай и отступление.

См. также